Belle en het Beest, een traditioneel volksverhaal
Belle en het Beest (1991), een animatiefilm uit 1991
Beauty and the Beast (Céline Dion), een nummer uit deze film
 Belle en het Beest (musical), een musical gebaseerd op de animatiefilm uit 1991
 Belle en het Beest: Belle's Wonderlijke Verhalen, Amerikaanse animatiefilm uit 1998
 Belle en het Beest: Een Betoverd Kerstfeest, Amerikaanse animatiefilm uit 1997
Beauty and the Beast (2017), live-action remake van de afgeleide animatiefilm
Beauty and the Beast (album uit 2017), het soundtrackalbum van deze film
Beauty and the Beast (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
Beauty and the Beast (2012), een Amerikaanse televisieserie uit 2012
Beauty and the Beast (David Bowie), een single uit 1978 van David Bowie
Beauty and the Beast (1969), TV-film, Seymour Robbie regisseur